De Europese kampioenschappen schermen 2010 waren de 23e editie van het sportevenement. Het EK vond plaats in Leipzig van 17 tot en met 22 juli 2010.

Wedstrijdkalender

Degen

Individueel
Mannen 

Vrouwen

Team 
Mannen

Vrouwen

Floret

Individueel
Mannen

Vrouwen

Team 
Mannen

Vrouwen

Sabel

Individueel
Mannen

Vrouwen

Team 
Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link
 Officiële website
Europese kampioenschappen schermen
Schermen in Duitsland
Schermen in 2010
Sportevenement in Leipzig
Schermen